Мятин — название населённых пунктов на Украине:

 Мятин — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Мятин — село в Бокиймовской общине Дубенского района Ровненской области.